Payday steht für:

 Payday, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1972, siehe Zahltag (1972, Filmdrama)
 Der Clown – Payday, ein Film zur deutschen Fernsehserie Der Clown
 Payday: The Heist, ein Computerspiel aus dem Jahr 2011
 Payday 2, ein Computerspiel aus dem Jahr 2013

Pay Day steht für:
 Pay Day (Film, 1918), ein Film von Sidney Drew
 Pay Day, Film von Charlie Chaplin, siehe Zahltag (1922)
 Pay Day (Film, 1944), ein 1944 veröffentlichter Kurzfilm
 Pay Day (The Debt Collector), ein 2018 veröffentlichter Film von Jesse V. Johnson

Siehe auch:
 Equal Pay Day
 Zahltag (Begriffsklärung)